Сект — () немецкая фамилия. Известные носители:

 Сект, Павел Ефимович (1905—1968) — украинский советский учёный-экономист.
 Сект, Ханс фон (1966—1936) — немецкий генерал-полковник.